The Claim Jumpers – cortometraggio del 1922 diretto da Albert Rogell
The Claim Jumpers – cortometraggio del 1929 diretto da Joseph Levigard